Bala Murghāb är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badghis, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Kabul.

Källor 

Distrikt i Badghis